Владимир Петрович (Ицхак) Митин — еврейский общественный и религиозный деятель в Риге (последнее десятилетие XX века).

Родился 10 апреля 1945 года в русской семье. Его мать Зинаида родом из Архангельской области. Отец был офицером КГБ, которого прислали в Латвию для борьбы с антисоветским латышским партизанским движением.

Владимир вырос в Риге, окончил школу, конфликтовал с отцом на идеологической почве и стал участвовать в диссидентском движении, впоследствии вошёл в рижскую сионистскую группу. В 1987 году эмигрировал с семьёй (жена и две дочери) в Израиль по израильской визе, которая была выдана Митиным благодаря тому, что супруга Владимира Жанна по отцовской линии имеет еврейских предков.

В Израиле прошёл гиюр, получил еврейское имя Ицхак и стал студентом русскоязычной йешивы «Швут Ами» в Иерусалиме. Прошли гиюр также его жена и дочери. В 1989 году Ицхак Митин вернулся в Ригу в качестве еврейского религиозного эмиссара. Вскоре после своего возвращения в Ригу он открыл бейт-мидраш — учебное заведение по изучению Торы. Митин приобщил к иудаизму многих молодых евреев Риги, и благодаря его усилиям более 20 рижских евреев полностью изменили образ жизни и стали ортодоксально-религиозными.

Умер Ицхак Митин 23 июля 2000 года в Риге. Похоронен в Иерусалиме на кладбище «Ар а-менухот».

Литература 
 Асаф Бар-Шалом. «Воспоминания о прозелите». Израиль, издательство «Ам Левадад», 2018.
 Цви Каплан. Кн. «Перевёрнутые буквы», гл. 7, 8.
 Н. Пурер. «Пал смертью праведников»//Информационный бюллетень Объединения «Бней Тора» выходцев из СНГ, № 2 (на русском).
 IN MEMORIAM YITZHAK MITTIN // «Shvut Ami», Vol. 16 No. 1, September 2000, Rosh Hashana 5761 (на английском).
 М. Токер. Глава йешивы стоял и варил ученикам…//журнал «Хадашот Мишпаха», 3.8.2000 (на иврите).
 Эстер Вайль. «„Отказник“ в доме полковника КГБ» //журнал «Байт нээман», № 672 (26 сивана 5762 г.), стр. 12-17 (на иврите).
 Гила Кац. «Сын полковника КГБ упал на лист Талмуда»// журнал «ха-Шавуа», нед. гл. «Дварим», 5760 г., стр. 12-16 (на иврите).
 М. Хеврони. «Мать йешивы»//журнал «Байт нээман», 20 адара 5761 г., стр. 12-15, 30 (на иврите).

Деятели иудаизма